Дон Северо има више значења:

 Дон Северо (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Северо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику